Печенга — топоним в России:

Реки
 Печенга — река, приток Суды (бассейн Волги).
 Печенга — река в Костромской области, приток Костромы.
 Печенга — река, приток Большого Пита (бассейн Енисея).
 Печенга — река в Мурманской области.

Другое
 Печенга — залив в Мурманской области.
 Печенга — одно из названий историко-географического региона Петсамо.
 Печенга — городское поселение в Мурманской области.
 Печенга — посёлок городского типа в Мурманской области.
 Печенга — деревня в Костромской области.
 Печенга — населённый пункт при железнодорожной станции, Печенгский район, Мурманская область, Россия.
 Печенга — железнодорожная станция Мурманского региона Октябрьской железной дороги.